Les Arnaqueurs (The Grifters), roman de Jim Thompson publié en 1963 ;
Les Arnaqueurs (The Grifters), film américain de Stephen Frears sorti en 1990 et adapté du roman de Thompson ;
 Les Arnaqueurs (Day Care), vingt-deuxième épisode de la saison 4 de Malcolm diffusé en 2003.

Voir aussi 
L'Arnaqueuse (Perfect Friday), film britannique de Peter Hall sorti en 1970 ;
Les Arnaqueuses, téléfilm français de Thierry Binisti sorti en 1997 ;
L'Arnacœur, film français de Pascal Chaumeil sorti en 2010 ;
L'Arnaqueur (The Hustler), film américain de Robert Rossen sorti en 2010.